Emch ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Emch (1871–1959), Schweizerisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Franz Emch (1924–2000), Schweizer Agrarwissenschaftler
 Gérard Emch (1936–2013), Schweizer mathematischer Physiker
 Nik Emch (* 1967), Schweizer Künstler
 Reto Emch (* 1961), Schweizer bildender Künstler